Jules Challamel, né le  dans le 12e arrondissement de Paris et mort le  à Viroflay (Île-de-France), est un avocat et membre de l'Action française.

Présentation 
Jules Challamel devient docteur en droit après être arrivé lauréat de la Faculté de droit de Paris. En effet, il obtient deux premiers prix de licence en 1875, une deuxième médaille d'or de doctorat en 1877, une médaille d'or de thèses en 1879 et reçoit le prix Rossi en 1880. Il est nommé avocat à la Cour d'appel de Paris le 8 novembre 1875. Son métier lui permet de défendre occasionnellement l'Action française dont il fait partie, et ses militants devant les tribunaux. Il est également l'animateur du troisième foyer savoyard de l'Action française, qui se structure à Paris en 1909-1910 dans les milieux de l'émigration. En mai 1910, le duc d'Orléans le nomme président du Comité royaliste de la Haute-Savoie et en février 1912, il étend sa compétence aux deux départements savoyards. Il contribue aussi à l'édition savoyarde de L'Action française agricole.

Fervent catholique, il est le président de l'Alliance catholique savoisienne.

Il est également secrétaire de la Société de législation comparée et collaborateur de l'Annuaire de législation étrangère et de l'Annuaire de législation française.

En 1894, il est fait chevalier de la Légion d'honneur.

Pendant la Première Guerre mondiale, il recense les morts de l'Action française dans une rubrique intitulée  entre le  et le . Il perd d'ailleurs deux fils à la guerre : Léon Challamel le 24 septembre 1914 et Jean Challamel  le 9 mai 1915. En novembre 1921, il publie Les Morts de l'Action française où il compile ses 1082 listes établies pendant la Grande Guerre. En parallèle, il aide Charles Maurras à écrire son livre Tombeaux dans lequel il rend hommage aux sympathisants et militants de l'Action française morts pour la France.

Il est fait chevalier de Saint-Grégoire-le-Grand en 1920 par le pape Benoît XV.

Distinctions

Publications 

 De l'actif de la communauté légale (1875)
 De la Cession des créances hypothécaires, étude sur les cédules hypothécaires (Handfesten, bons fonciers) (1878)
 Étude sur le régime hypothécaire de la ville libre de Brême (1878)
 L'Hypothèque judiciaire. Étude critique de législation française et étrangère (1881)
 Loi du 30 mars 1887 sur la conservation des monuments historiques et des objets d'art (1888)
 Les habitations à bon marché en Belgique et en France (1895)
 Du Nouveau régime successoral inauguré par la loi du 30 novembre 1894 sur les habitations à bon marché (1896)
 La Proposition de loi sur la conservation des petits patrimoines devant les Chambres (1899)
 Les Morts de l'Action française (1921)

Notes et références

Liens externes 

Avocat français du XXe siècle
Personnalité de l'Action française
Naissance en novembre 1853
Décès en août 1927
Décès à 73 ans
Chevalier de l'ordre de Saint-Grégoire-le-Grand
Chevalier de la Légion d'honneur
Naissance dans l'ancien 12e arrondissement de Paris